Котело́к арме́йский (солдатский, также походный котелок) — полевая (походная) посуда, находящаяся на оснащении военнослужащих многих государств мира.

История 

В Российской Императорской армии использовались индивидуальные (одиночные) пехотные котелки с дужкой из проволоки и крышкой, изготовленные из стали (с 1862 года) или красной меди (с 1871 года), а также медные кавалерийские котелки (один на трех человек) (с 1871 года). В 1895 году кавалерийские котелки стали заменяться на индивидуальные (одиночные). Котелки изготавливались в соответствии с особыми требованиями, утвержденными приказами.

Конструкция 

Наиболее распространённый вариант представляет собой ёмкость с выпукло-вогнутым профилем дна, вогнутым с одной стороны. Но может иметь и сферическую форму. Снабжается проволочной рукояткой-петлёй для подвешивания и переноски. При ношении на поясном ремне вогнутая сторона должна располагаться к телу. Крышка котелка может использоваться в качестве сковороды при разогреве или приготовлении второго блюда. Рукоятка крышки предназначена для её удерживания, надёжно запирает крышку при переноске, в специальные отверстия на рукоятке вставляется столовая ложка.

Неосесимметричная, но хорошо известная, форма солдатского котелка делает его удобным предметом для исследований по глубокой вытяжке металла.

В ВС России 

В ВС России (а до того — СССР) котелки относят к имуществу продовольственной службы.

У используемого в ВС России образца габаритные размеры: 150 × 100 × 170 мм, объём котелка 1,3 литра, объём крышки 0,5 литра. Сделан из пищевого алюминия, окрашен в зелёный цвет. При опускании ручки в одну сторону она опускается полностью, уменьшая габариты котелка при размещении в рюкзаке (вещевом мешке), а в другую — остаётся торчать в сторону.

Схожие котелки употреблялись советскими, немецкими, итальянскими и японскими войсками во время второй мировой войны.

При раздаче пищи в полевых условиях (приготовлена на полевой кухне) повар первое блюдо наливает собственно в котелок, а второе блюдо и пайку хлеба накладывает в крышку.

При приготовлении еды военнослужащие объединяются по двое: в одном котелке варят первое блюдо, в другом — второе. Второй котелок также используется для приготовления чая.

В ВДВ России принят несколько изменённый вариант — котелок с вставляемой в него флягой (В СССР приказом № 78 от 17.09.59 «О принятии на снабжение Воздушно-десантных войск алюминиевого комбинированного котелка с флягой»). У первых образцов комбинированного котелка фляга была выполнена с завальцованным фланчиком. В 1989 году к нему добавился подкотельник с ручкой, и немного изменилась форма фляжки. Размер всего комплекта в собранном виде: 182 × 160 × 90 мм, элементы выполнены из пищевого алюминия.

Котелок ёмкостью 1 литр, имеет прямоугольную дужку, масса — 200 г. Миска-подкотельник ёмкостью 0,5 литра, масса — 140 г. В комплекте присутствует фляга (объем 1 литр при весе в 220 г.).

Масса всего комплекта:
 пустого — 560 г.
 наполненного водой — 1,560 г.
 полная масса в чехле без воды — 640 г.

Также комплект фляга-котелок ВДВ возможно использовать для получения чистой пресной воды путем дистилляции, например, соленой морской воды.

В армии США 
Армия США уже с 1930-х годов полностью полагалась на централизованное приготовление питания, в отличие от большинства других армий того времени; поэтому вместо котелка солдатам выдавался набор для еды (, см. :en:Mess kit, ср. с британским ). Набор состоял из сравнительно неглубоких блюд и ложки с вилкой.

В настоящее время в полевых условиях используются рационы, в состав которых входит одноразовая пластмассовая посуда.

Достоинства и недостатки котелка 

Плюсы

 легкий, относительно прочный, дешёвый
 вместителен
 удобен при переноске на боку, десантный вариант вмещает в себя флягу, что позволяет более компактно расположить вещи
 крышка предохраняет содержимое от загрязнения и позволяет пище дольше оставаться горячей
 может использоваться для приготовления пищи на костре или горелке
 может использоваться как емкость для переноски и сохранения вещей, например патронов.
Минусы
 центр тяжести смещён вбок и поэтому не всегда устойчив
 высокие стенки делают приём пищи из котелка менее удобным, чем из тарелки
 плохо подходит для длительной переноски воды
 при приготовлении пищи на костре возможна сильная деформация дужки котелка под воздействием жара
в десантном варианте требует тщательной очистки перед укладкой в походное состояние.

См. также 
 Судки

Примечания

Литература 

 Buck Tilton. Classic mess kit . // Knack Hiking and Backpacking. Globe Pequot, 2009. С. 20-21.
 Agustin Saiz. Deutsche Soldaten: Uniforms, Equipment and Personal Effects of the German 1935-45 . Casemate Publishers, 2009. С. 73.
 Для служебного пользования: Котелок: инструкция по применению. Журнал «Братишка» № 4, 2012

Ссылки 
 Немецкий котелок модели 31 (Вторая мировая война). 

Тыл
Ёмкости
Посуда
Туристическая посуда